Oded Goldreich, cryptologue israélien ;
 Peter Goldreich (né en 1939), astrophysicien américain.

Patronyme allemand
Patronyme juif